Светла́на Давы́дова:
 Давыдова, Светлана Владимировна (род. 1978) — многодетная мать из Вязьмы, обвинённая в государственной измене в пользу Украины.
 Давыдова, Светлана Владимировна (в замужестве Печёрская; род. 1968) — советская и российская биатлонистка.